Energa Basket Liga Kobiet 2017/2018 – sezon najwyżej klasy rozgrywkowej w kobiecej koszykówce w Polsce, organizowany przez Polski Związek Koszykówki. Tytuł mistrzowski zdobyło CCC Polkowice.

W rozgrywkach brało udział 13 drużyn.

Drużyny 

 1KS Ślęza Wrocław
 Artego Bydgoszcz
 Basket 90 Gdynia
 CCC Polkowice
 Cosinus Widzew Łódź
 ENEA AZS Poznań
 Energa Toruń
 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski
 JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec
 PGE MKK Siedlce
 Pszczółka AZS UMCS Lublin
 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski
 Wisła Can-Pack Kraków

Rozgrywki

Etap 1. – runda zasadnicza

Tabela

Nagrody 
 Najlepszy trener sezonu zasadniczego: Tomasz Herkt (Artego)
 Najlepsza piątka sezonu zasadniczego: Sharnee Zoll-Norman (Ślęza), Alysha Clark (CCC), Kahleah Copper (Basket 90), Tèmitọpẹ Fagbenle (CCC), Uju Ugoka (AZS Lublin)
 MVP sezonu: Alysha Clark (CCC)

Zawodniczki miesiąca 
 Październik: Dragana Stanković
 Listopad: Leonor Rodríguez
 Grudzień: Uju Ugoka
 Styczeń: Paulina Misiek
 Luty: Tèmitọpẹ Fagbenle

Etap 2. – play-off

Ćwierćfinały

Artego Bydgoszcz – Basket 90 Gdynia

Wisła Can-Pack Kraków – InvestInTheWest AZS AJP Gorzów

CCC Polkowice – Pszczółka Polski-Cukier AZS Lublin

Energa Toruń – Ślęza Wrocław

Półfinały

Artego Bydgoszcz – Ślęza Wrocław

Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek

Polska Liga Koszykówki Kobiet
2017 w koszykówce
2018 w koszykówce
2017 w polskim sporcie
2018 w polskim sporcie